Юниорский турнир УЕФА 1956 года — девятый юниорский чемпионат Европы по футболу, проходивший в Венгрии. В турнире приняли участие 16 команд. Команды были разбиты на четыре группы. В этом году, как и в прошлом, решили не проводить стадию плей-офф и выявлять победителя турнира. Победителями своих групп стали Венгрия, Италия, Румыния и Чехословакия.

Участники турнира 

  Австрия
  Англия
  Бельгия
  Болгария
  Венгрия
  ГДР

  Греция
  Италия
  Польша
  Румыния
  Саар

  Турция
  Франция
  ФРГ
  Чехословакия
  Югославия

Групповая стадия

Группа A 

Результаты матчей

Группа B 

Результаты матчей

Группа C 

Результаты матчей

Группа D 

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1956 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Венгрии
Март 1956 года
Апрель 1956 года
Спорт в Венгрии в 1956 году
Чемпионаты Европы в Венгрии
Чемпионаты Европы в 1956 году